Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Daniel Nestor e Nenad Zimonjić.

Nestor e Zimonjić hanno poi conquistato il titolo battendo in finale Robin Haase e Feliciano López per 6–4, 7–62.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale)

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (secondo turno)
<li>  Treat Huey /  Dominic Inglot (secondo turno)

Wildcard

  Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno)

  Marco Cecchinato /  Andreas Seppi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2014
ATP World Tour 2014